2112, een jaar in de gregoriaanse kalender
 2112 (album), een muziekalbum
 2112 (nummer), van het gelijknamige album